Pfäffikon kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Bezirk Pfäffikon, distrikt, Zürich, 
 Pfäffikon, Zürich, ort och kommun, Bezirk Pfäffikon, 
 Pfäffikon, Schwyz, ort,